Ферран:

 Ферран — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон.
 Ферран, Антуан Франсуа Клод (1751—1825) — французский публицист и политический деятель.
 
 Ферран, Жак (1943—2007) — французский генеалог, собиратель материалов о русском дворянстве в эмиграции.
 Ферран, Паскаль (род. 1960) — французский кинорежиссёр, сценарист.
 Ферран, Ришар (род. 1962) — французский политик.
 Ферран, Хайме (1851—1929) — испанский медик и бактериолог.
 Ферран — бразильский игрок в мини-футбол.